HPD steht als Abkürzung für:
 Hans Peter Doskozil
 Honda Performance Development, Motorsport-Tochter von Honda in den USA
 Housing and Property Directorate, UNMIK-Behörde im Kosovo
 Hybridphotodetektor
 Woiwodschaft Lublin, Polen (Polizei-Kennzeichen)
 Houston Police Department

hpd steht als Abkürzung für:
Humanistischer Pressedienst

Abkürzung